Oberbech steht für

 Oberbech (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
Oberbech (Odenthal), Ortsteil der Stadt Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Oberbech (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen